Э́йми Кэ́йтлин О́лсон (; 18 августа 1975, , Орегон) — американская актриса и комедиант. Известна ролью  из телесериала «В Филадельфии всегда солнечно».

Личная жизнь 
С 27 сентября 2008 года Кейтлин замужем за актёром и своим коллегой по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно» Робом Макэлхенни (род.1977), с которым до их свадьбы встречалась 2 года. У супругов есть два сына — Аксель Ли Макэлхенни (род. 01.09.2010) и Лео Грэй Макэлхенни (род. 05.04.2012).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Комедиантки США
Выпускники Орегонского университета
Киноактрисы США